Никола́й Го́рлов:
 Горлов, Николай Григорьевич (1904—1971) — начальник шахты, Герой Социалистического Труда.
 Горлов, Николай Матвеевич (1908—1989) — советский актёр.
 Горлов, Николай Николаевич (1917—1987) — советский художник. 
 Горлов, Николай Петрович (1774—1849) —  действительный статский советник, вице-губернатор Томской губернии.